Брайан Левин (), более известный как Брайан Роббинс (; ) — американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист; с осени 2018 года является действующим президентом подразделения ViacomCBS, компании Nickelodeon.

Биография 
Брайан Левин родился 22 ноября 1963 года в Бруклине (штат Нью-Йорк) в семье Флойда (р. 1932) и Рошелл Левиных. Когда Роббинсу было 16 лет, его семья переехала в Лос-Анджелес, где он окончил высшую школу Гранта в 1982 году. По национальности — еврей.

Карьера 
После окончания школы Роббинс решил пойти по стопам своего отца-актёра. Его актёрский дебют состоялся в телесериале «Охотник Джон» в роли Марка. После этого Брайан начал появляться в ряде телесериалов к качестве приглашённой роли; а также в качестве второстепенной в «Главном госпитале». Как актёр, он, пожалуй, более известен по роли Эрика Мардиана из ситкома «Староста класса» телеканала ABC.

В 1990-х годах он начал совместно с Майком Толлином производить телесериал «Всякая всячина» и его спин-оффы для телеканала Nickelodeon. Он также снял несколько спортивных фильмов, включая «Тренер Картер» и «Хардбол», участвовал в роли продюсера в телесериалах «Тайны Смолвиля» и «Холм одного дерева».

В 2012 году Роббинс создал «AwesomenessTV», YouTube-канал, ориентированный на подростков, который превратился в телесериал. DreamWorks Animation приобрела компанию в 2013 году, а в феврале 2017 года Брайан Роббинс ушёл с поста генерального директора AwesomenessTV, тем самым завершив свой пятилетний контракт с компанией.

7 июня 2017 года Брайан Роббинс стал президентом Paramount Players, подразделения Paramount Pictures. Роббинс в то время начал работу с каналами Nickelodeon, MTV, Comedy Central и BET для создания проектов.

Осенью 2018 года Роббинс стал новым президентом Nickelodeon, покинув пост президента Paramount Players. Он заменил Симу Заргами, которая проработала на канале большую часть своей карьеры с 1985 года. С момента своего найма Роббинс возродил собственный телесериал «Всякая всячина», также начал руководить различными рекламными акциями для франшизы «Губка Боб Квадратные Штаны». Недовольный тем, что Губка Боб «всегда оставался одним и тем же», Роббинс совместно с несколькими сотрудниками мультсериала придумали множество идей для спин-оффов и новых персонажей. Первый их них, который в июле 2019 года стал известен под названием «Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба», был объявлен в феврале 2019 года.

Личная жизнь 
До 2013 года Брайан Роббинс был женат на журналистке Лоре Кэткарт, с которой у него двое сыновей, Майлз и Джастин. После Роббинс женился на Трейси Джеймс, подруге своей бывшей жены, от которой имеет дочь Стеллу.

Фильмография

Актёр 
 1982 — Охотник Джон
 1982 — Harper Valley PTA
 1982 — У Арчи Банкера
 1982 — Такси
 1982 — Кегни и Лейси
 1983 — Трое — это компания
 1983 — Рыцарь дорог
 1984 — Различные ходы
 1984 — Ньюхарт
 1985 — Чарльз в ответе
 1985 — Проблемы роста
 1986 — Гладиатор
 1986 — Мистер Бельведер
 1986-1991 — Староста класса
 1987 — Kids Incorporated
 1988 — Ужас подземелья
 1989 — К.Г.П.О. 2
 1990 — Лагерь Кукамонга
 1992 — Полный дом
 1997 — Кинан и Кел

Режиссёр 
 1994 — Всякая всячина
 1995 — Шоу
 1996-1997 — Кинан и Кел
 1999 — Студенческая команда
 1999 — Лучшие
 2000 — К бою готовы
 2001 — Хардбол
 2002 — Хищные птицы
 2004 — Высший балл
 2006 — Лохматый папа
 2007 — Уловки Норбита
 2008 — Знакомьтесь: Дэйв
 2012 — Тысяча слов

Продюсер 
 1994-2005 — Всякая всячина
 1996-2000 — Кинан и Кел
 1999–2001 — Кузен Скитер
 2000-2001 — Шоу Аманды
 2001 — Летние игры
 2001–2011 — Тайны Смолвиля
 2002–2006 — За что тебя люблю
 2004–2012 — Холм одного дерева
 2006 — Crumbs
 2007 — Реальные кабаны
 2009 — Так себе каникулы
 2009 — Дайте Санни шанс
 2010 — Реальные парни
 2010 — Фред: Фильм
 2011-2013 — Сверхвоины
 2011 — Фред 2: Ночь живых с Фредом
 2012 — Фред в лагере
 2012 — Шоу Фреда
 2013-2015 — AwesomenessTV
 2013 — С кем переспать?!!
 2015-2016 — Члены королевской семьи
 2017 — Матрица времени

Сценарист 
 1988 — Староста класса
 1997–2005 — Всякая всячина
 1998-1999 — Кузен Скитер
 2002 — Большой толстый лжец

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры США
Режиссёры телевидения США
Режиссёры США
Продюсеры США
Сценаристы США
Персоналии:Бруклин
Родившиеся в Бруклине